Narcotic – album di Muslimgauze del 1997
 Narcotic – singolo dei Liquido del 1998
 Narcotic – singolo di YouNotUs, Janieck e Senex del 2019